Гран-при Аргентины  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1958 года. Автогонки прошли 19 января 1958 года на трассе Буэнос-Айрес. Гонку выиграл Стирлинг Мосс на шасси Cooper T43 частной команды Rob Walker Racing Team. Это была первая победа машины с центральным расположением двигателя, а также первая победа частной команды в Формуле-1.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Жан Бера 1 круг (1); Майк Хоторн 8 кругов (2-9); Хуан-Мануэль Фанхио 25 кругов (10-34); Стирлинг Мосс 46 кругов (35-80).
 Первая победа шасси Cooper в Формуле-1.
 Первая победа машины с центральным расположением двигателя.
 Первая победа частной команды (Rob Walker Racing) в Формуле-1.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Аргентины